Kępki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kępki, un village de la voïvodie de Lublin
 Kępki, un village de la voïvodie de Poméranie